Un incubateur peut désigner plusieurs choses :

 Des appareils chauffants :
 L'incubateur (couveuse) servant à accueillir des bébés prématurés,
 L'incubateur servant pour des œufs dans les exploitations avicoles,
 L'incubateur, une armoire thermostatée dans les laboratoires de biologie ;

 Au sens figuré :
 Un projet de création d'entreprises : un incubateur d'entreprises permet d'avoir accès à un lieu de travail, du conseil et un réseau de partenaires.
 En informatique, un projet de développement logiciel encore au stade de friche ou de veille.

Notes et références

Voir aussi